Evgenija Poljakova – velocista russa
 Ksenija Poljakova – ginnasta russa
 Marija Poljakova – tuffatrice russa